Éthique est le terme général utilisé pour désigner la « discipline étudiant la morale » mais peut aussi concerner :

 Éthique des affaires
 Éthique appliquée
 Éthique biomédicale
 Bioéthique
 Éthique conséquentialiste
 Éthique et culture religieuse
 Éthique déontologique
 Éthique descriptive
 Éthique de la discussion
 Éthique de l'environnement
 Éthique environnementale
 Éthique eudémoniste
 Éthique financière
 Éthique hacker
 Éthique individuelle
 Éthique de l'informatique
 Éthique en intelligence économique
 Éthique laïque
 Éthique médicale
 Éthique dans le métier d'historien
 Éthique militaire
 Éthique minimale
 Netiquette
 Éthique normative
 Éthique personnaliste
 Éthique protestante du travail
 Éthique de la psychologie
 Éthique publique
 Éthique de réciprocité
 Éthique religieuse
 Éthique de situation
 Éthique sociale
 Éthique de la vertu

Le terme « Éthique » peut figurer dans le titre d'ouvrage de référence ou d'une publication :
 l'Éthique: (en latin «Ethica Ordine Geometrico Demonstrata») est une œuvre du philosophe hollandais Spinoza, publiée à sa mort en 1677.
 l'Éthique à Nicomaque
 l'Éthique à Eudème
 Éthique publique (revue)